Brian G. W. Manning – astronomo britannico (1926-2011)
Brian Manning – accademico e storico britannico (1927-2004)
Brian Manning – sindacalista e attivista australiano (1932-2013)
Brian Manning – giocatore di football americano statunitense (1975-)